Kyparissos (griechisch ) ist:

 der Geliebte des Apollon in der griechischen Mythologie, siehe Kyparissos
 eine im homerischen Schiffskatalog erwähnte Stadt in Phokis, siehe Antikyra
 Kyparissos (Itylo), Gemeinde im Bezirk Itylo in Griechenland
 Kyparissos (Krannonas), Gemeinde im Bezirk Krannonas in Griechenland
 Kyparissos (Platanias), Gemeinde im Bezirk Platanias in Griechenland
 Kyparissos (Parakambylia), Gemeinde im Bezirk Parakambylia in Griechenland
 Kyparissos (Temenos), Gemeinde im Bezirk Temenos in Griechenland